Le mot biniou désigne en breton une cornemuse, sa traduction dans les anciens dictionnaires de breton est "vèze" (forme la plus courante du mot "veuze"). Ce mot peut désigner quatre instruments différents :

 le biniou kozh, ou vieille cornemuse, joué traditionnellement en Basse-Bretagne ;
 le biniou braz, ou grande cornemuse, autre nom de la Great Highland bagpipe introduite en Bretagne à partir des années 1950 ;
 le biniou nevez, ou nouvelle cornemuse, copie de la précédente, fabriquée par Dorig Le Voyer des années 1930 aux années 1950.
 le biniou, nom traditionnel dans le Pays de Guérande — autrefois de langue bretonne — de la veuze, ancienne cornemuse pratiquée dans cette région de la Basse-Bretagne, dans le pays nantais et dans le marais breton.

Autres 
 Le Biniou, film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1909.
Biniou, la commune rurale du Burkina Faso.

Homonymie